Кубок Убер, иногда называемый Чемпионат мира по бадминтону среди женских команд — мировое первенство по бадминтону, проходящее каждые два года.

В 1950 году британская бадминтонистка Элизабет Убер (урождённая Корбин) выдвинула идею проведения мирового первенства по бадминтону среди женских команд — подобного Кубку Томаса среди мужских команд. Первый раз такое первенство состоялось в 1957 году, и затем проходило каждые три года. С 1984 года график был изменён: турниры стали проходить каждые два года одновременно с Кубком Томаса.

Результаты

1957—1981

1984—1988

с 1990

Ссылки 
 Информация на сайте Всемирной федерации бадминтона
 Статистика Кубка Убер